Вертолётная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Вертолётная улица — улица во Владивостоке.
 Вертолётная улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Вертолётная улица — улица в городе Уфе.
 Вертолётная улица — улица в Чите.

Украина 
 Вертолётная улица — улица в Горловке.
 Вертолётная улица — улица в Одессе.
 Вертолётная улица — улица в Симферополе.